ККЕВ Ре́йнбоу (бывший КЕВ Рейнбоу, ) — бронепалубный крейсер типа «Аполло», построенный на верфи Palmers в Хебберн-он-Тайне (Англия) для Королевского флота Великобритании. Спущен на воду 25 марта 1891 года как HMS Rainbow. Принят в службу в 1893 году.

Служба

Королевский флот Великобритании 
С 1895 по 1898 годы крейсер был приписан к Китайской станции и базировался в Гонконге, с 1898 по 1899 годы нёс службу на Мальте. Стоимость обслуживания крейсера была сочтена чрезмерной и потому в период с 1900 по 1909 годы корабль использовался ограниченно и большей частью вблизи английских берегов. Корабль не входил в число приоритетных для флота и потому за годы вынужденного бездействия прошёл лишь незначительную модернизацию. Тогда тренировочным циклом служила смена экипажа корабля. В результате в 1907—1909 гг. он совсем не выходил в море. В начале 1909 года Адмиралтейство приказало исключить крейсер из списков флота и перевести его в резерв.

Королевский канадский военно-морской флот 
В 1910 г. КЕВ Рейнбоу был передан Канаде и снова поступил в эксплуатацию как ККЕВ Рейнбоу. Найоби и Рейнбоу стали двумя первыми кораблями ВМС Канады, и оба они были куплены у Адмиралтейства. 4 мая 1910 г. Рейнбоу поступил в состав канадского флота. К его начальным обязанностям относились тренировки, церемониальные визиты и охрана рыбных зон. Он был приписан к тихоокеанскому побережью Канады в Эскуаймолте (Британская Колумбия).

В 1914 г. Рейнбоу был отправлен в Ванкувер для содействия в одном международном происшествии. Корабль Комагата-Мару, заполненный сикхскими иммигрантами из Индии, намеревался нарушить иммиграционный закон Канады, запрещавший иммиграцию из Южной Азии. Пассажирам корабля, даже если они были британскими подданными, было запрещено сходить на берег. Рейнбоу должен был заставить корабль вернуться в Индию. В результате, уже на обратном пути в Бадж-Бадж (Индия), двадцать пассажиров, пытавшихся сопротивляться их насильственному возвращению в Пенджаб, были убиты.

В 1916 — начале 1917 гг. Рейнбоу занимался перевозкой 140 000 000 $ в российских золотых слитках (по курсу канадского доллара 1917 года) из Эскуаймолта в Ванкувер. Эти деньги российское правительство отправило в Британию в качестве обеспечения английских кредитов на военные поставки для России.

Примечания

Литература 
 Macpherson, Keneth R. and Burgess, John. (1982)(Second Printing)The Ships of Canada’s Naval Forces 1910—1981. Collins Publishers. ISBN 0-00-216856-1

Корабли, построенные в Тайне
Появились в 1891 году
Бронепалубные крейсера типа «Аполло»